Сезон ФК «Валенсія» 2020—2021 - 101-й за ліком сезон футбольного клубу Валенсія і його 86-й сезон у найвищій лізі іспанського футболу. Окрім домашньої ліги клуб взяв участь у Копа-дель-Рей. Сезон охопив проміжок часу від 20 липня 2020-го до 30 червня 2021 року, розпочавшись пізніше через пандемію Ковід-19.

Гравці

Склад команди

Резервна команда

В оренді в іншому клубі

Трансфери

Прийшли

Пішли

Передсезонні та товариські матчі

Змагання

Всі турніри

Ла-Ліга

Турнірна таблиця

Підсумки загалом

Підсумки за туром

Матчі 
Розклад матчів ліги оголошено 31 серпня 2020.

Копа-дель-Рей

Статистика гравців

Матчі та голи 
Востаннє оновлено 22 травня 2021

|-
! colspan=14 style=background:#dcdcdc; text-align:center|Воротарі

|-
! colspan=14 style=background:#dcdcdc; text-align:center|Захисники

|-
! colspan=14 style=background:#dcdcdc; text-align:center|Півзахисники

|-
! colspan=14 style=background:#dcdcdc; text-align:center|Нападники

|-
! colspan=14 style=background:#dcdcdc; text-align:center| Гравець, який цього сезону грав за команду, або був заявці на матч, але потім пішов в оренду або перейшов до іншого клубу
|-

|}

Бомбардири

Нотатки

Примітки

Посилання 

Сезони ФК «Валенсія»
Валенсія